Wolkenstein kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sëlva (tyska: Wolkenstein in Gröden), Bolzano,

Tyskland 

 Wolkenstein, Erzgebirgskreis, kommun, Sachsen,